Георги Попов може да се отнася за:

 Георги Попов (? – 1904), български революционер, деец на ВМОРО от Ресава;
 Георги Попов (? – 1907), български революционер, деец на ВМОРО от Стара Загора;
 Георги Попов (1833 – 1917), български политик, първи кмет на Разград след Освобождението.
 Георги Попов (1874 – 1907), български революционер, деец на ВМОРО от Кочани;
 Георги Попов (1883 - 1964), български революционер, деец на ВМОРО от Стоилово;
 Георги Попов (1881 – 1956), български духовник, свещеноиконом;
 Георги Попов (1887 – 1954), български генерал;
 Георги Попов (1889 – 1958), български политик;
 Георги Попов (1892 – 1964), български актьор
 Георги Попов (1893 – ?), български революционер, деец на ВМОРО от Серменин
 Георги Попов (1900 – 1924), български анархист
 Георги Попов – Джон (1906 – 1961), български художник;
 Георги Попов (1909 – ?), български адвокат;
 Георги Попов (1924 – 1995), български актьор;
 Георги Попов (р. 1944), български футболист;
 Георги Попов (р. 1956), български каратист;
 Георги Попов (р. 1957), български композитор.
 Георги Попов, български шахматист гросмайстор по шахматна композиция